Distrito de Miraflores puede referirse a:

 Distrito de Miraflores, ubicado en Lima, Perú;
 Distrito de Miraflores, ubicado en Arequipa, Perú.
 Distrito de Miraflores, ubicado en la provincia de Huamalíes, Huánuco, Perú;
 Distrito de Miraflores, ubicado en la provincia de Yauyos, Lima, Perú.